Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Camden (Camden County) :
 Comté de Camden, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 Comté de Camden, situé dans l'État de Géorgie ;
 Comté de Camden, situé dans l'État du Missouri ;
 Comté de Camden, situé dans l'État du New Jersey.